Красный Остров может означать:

Белоруссия 
 Красный Остров — посёлок в Наровлянском районе Гомельской области.

Россия 
 Красный Остров — посёлок в Чернянском районе Белгородской области.
 Красный Остров — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области, упразднен в 2006 г.
 Красный Остров — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Красный Остров — озеро, на берегах которого стоит деревня.
 Красный Остров — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области, упразднён в 2004 г.
 Красный Остров — село в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Красный Остров — село в Баганском районе Новосибирской области.

В культуре 
 Красный остров — советский художественный фильм по мотивам произведений Булгакова.

См. также